Reckzeh ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Reckzeh (* 1978), deutscher Handballspieler
 Matthias Reckzeh  (* 1973), deutscher Handballtorwart und -trainer
 Paul Reckzeh (1913–1996), deutscher Arzt und Gestapo-Spitzel
 Uwe Reckzeh (* 1958), deutscher Elektronik-Musiker